Le terme Ripert peut renvoyer à :

Personnes 

 Bernard Ripert (1950-), avocat français
 Colette Ripert (1930-1999), actrice française.
 
 Éric Ripert (né en 1965), chef cuisinier français.
 François de Ripert-Monclar (1711–1773), magistrat français.
 François Ripert (François Charles Joseph Ripert) (1901- ), préfet d’Ille-et-Vilaine sous l’Occupation.
 Georges Ripert (1880-1958), professeur de droit et homme politique français.
 Jean Ripert (1922-2000), économiste et diplomate français.
 Jean-Baptiste Ripert (1870-1958), avocat et homme politique français.
 Jean-Marc Ripert, directeur de la photographie français.
 Jean-Maurice Ripert (né en 1953), diplomate français et Ambassadeur de France et Vice-président de l'Association française pour les Nations unies. Fils de Jean.

Autres 
 Le Car Ripert, voiture hippomobile.
 L'entreprise Ripert, constructrice de ce dernier.